Picapollos hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Nombre común de la planta Amaranthus albus;
 Nombre común de la planta Hypecoum imberbe.